Лома — одна із етнічних груп народу манді, що мешкають у Західній Африці

Лома — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область

Лома — місто, штат Північна Дакота
 Лома — переписна місцевість, штат Колорадо
 Лома — переписна місцевість, штат Монтана